Тянь Цзяфэ́н (; ) — китайский кёрлингист.

В составе мужской команды Китая бронзовый призёр .

Играет на позициях третьего и второго.

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Men's match at International Curling Elite 2019: China vs. Russia - Xinhua | English.news.cn

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая